Park Kultury ist der Name zweier U-Bahnhöfe in Moskau:

 Park Kultury (Kolzewaja-Linie)
 Park Kultury (Sokolnitscheskaja-Linie)